NRTL ist eine Abkürzung für:

 Nationally Recognized Testing Laboratory, staatlich anerkannte Prüfinstitute in den USA
 Non-Random-Two-Liquid-Modell zur Korrelation von Aktivitätskoeffizienten
 Navio da República Timor-Leste, „Schiff der Republik Osttimor“, Kürzel für Boote der osttimoresischen Marine und Polizei

NRTL